

Arte e architettura 

 San Giacomo – dipinto di Carlo Crivelli
 Palazzo San Giacomo – palazzo del XVII secolo, in comune di Russi in provincia di Ravenna

Geografia

Croazia
 San Giacomo (o San Giacomo di Naresine) – località del comune di Lussinpiccolo

Italia
 San Giacomo – frazione del comune di Albignasego in provincia di Padova
 San Giacomo – frazione del comune di Atri in provincia di Teramo
 San Giacomo – frazione del comune di Caldes in provincia di Trento
 San Giacomo – frazione del comune di Cavriana in provincia di Mantova
San Giacomo – frazione del comune di Cisliano nella città metropolitana di Milano
 San Giacomo – quartiere della Giudecca, a Venezia
 San Giacomo – frazione del comune di Laives e la contigua zona del comune di Bolzano
 San Giacomo – frazione del comune di Ragogna in provincia di Udine
San Giacomo – frazione del comune di Ragusa
 San Giacomo – frazione del comune di Rezzato in provincia di Brescia
 San Giacomo – frazione del comune di Spoleto in provincia di Perugia
 San Giacomo – comune soppresso della Provincia autonoma di Bolzano, ora frazione di Valle Aurina
 San Giacomo – quartiere periurbano di Trieste
 San Giacomo – frazione del comune di Valle Castellana in provincia di Teramo
 San Giacomo – frazione del comune di Zibido San Giacomo nella città metropolitana di Milano
 San Giacomo Bellocozzo – frazione montana del comune di Ragusa
 San Giacomo degli Schiavoni – comune in provincia di Campobasso
 San Giacomo delle Segnate – comune in provincia di Mantova
 San Giacomo di Cerzeto – frazione del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza
 San Giacomo di Veglia – frazione del comune di Vittorio Veneto in provincia di Treviso
 San Giacomo Filippo – comune in provincia di Sondrio
 San Giacomo in Paludo – isola della Laguna Veneta
 San Giacomo Po – frazione del comune di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova
 San Giacomo Roncole – frazione del comune di Mirandola, in provincia di Modena
 San Giacomo Vercellese – comune in provincia di Vercelli
 Contrada di Borgo San Giacomo – una delle 8 contrade del Palio di Ferrara
 Monte San Giacomo – comune in provincia di Salerno
 Tovo San Giacomo – comune in provincia di Savona
 Colle San Giacomo – frazione del comune di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila
 Colla di San Giacomo – valico delle Prealpi Liguri

Santi 
 Giacomo di Nisibi – vescovo del IV secolo
 Giacomo di Sarug (o di Osroene) – vescovo siro vissuto a cavallo tra il V e il VI secolo
 Giacomo di Tarantasia, detto anche d'Assiria (†421) – primo vescovo della Tarantasia (in Savoia, oggi unita ad altre due diocesi vicine)
 Giacomo il Giusto – identificato anche con Giacomo fratello del Signore nelle lettere di Paolo, capo della Chiesa di Gerusalemme
 Giacomo il Maggiore – apostolo di Gesù, fratello di Giovanni apostolo e figlio di Zebedeo, patrono di Spagna
 Giacomo il Minore – apostolo di Gesù, figlio di Alfeo
 San Giacomo il Confessore – vescovo di Catania e martire a Costantinopoli sotto Leone III Isaurico
 San Giacomo della Marca – francescano
 San Giacomo Ilario – religioso spagnolo
 San Giacomo l'interciso – dignitario persiano di fede cristiana e martire a Ctesifonte

Altro
 Corte di San Giacomo – definizione legata alla monarchia britannica

Pagine correlate
 Chiesa di San Giacomo
 Sankt Jakob